Perla steht für:

 Perla, Gattung der Steinfliegen
 Perla (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Perla Krabs, fiktive Figur, siehe SpongeBob Schwammkopf #Nebenfiguren
 Perla und Marina, fiktive Videospielfiguren aus der Splatoon-Reihe

Perla ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Perla (* 1940), US-amerikanischer Jazzbassist

Siehe auch:
 La Perla